Айбаш () е село, разположено във Високогорски район, Татарстан. Населението му през 2002 година е 378 души.

Климат

Източници 

Села в Татарстан